Вся короле́вская рать:
 Вся королевская рать — роман Роберта Пенна Уоррена.
 Вся королевская рать (фильм):
 Вся королевская рать (фильм, 1949) — художественный фильм (США).
 Вся королевская рать (фильм, 1958) — телевизионный художественный фильм (США).
 Вся королевская рать (фильм, 1971) — трёхсерийный телевизионный художественный фильм (СССР).
 Вся королевская рать (фильм, 1999) — телевизионный художественный фильм (Великобритания-США).
 Вся королевская рать (фильм, 2006) — художественный фильм (Германия-США).